Галушкин, Александр:
  — российский правозащитник, правовед.
 
 Галушкин, Александр Юрьевич (1960—2014) — литературовед.